Opel Astra bilmodellerne blev introduceret i 1991, hvor de afløste Opel Kadett.

Der er indtil videre produceret fem generationer, som blev introduceret i hhv. 1991, 1998, 2004, 2009, 2015 og 2021.

Astra F 

Astra F blev introduceret i 1991, og blev produceret frem til 1998 (cabriolet modellen frem til 2000).

Der fandtes benzinmotorer fra 1,4 til 2,0 liter, og dieselmotorer på 1,7 liter med og uden turbolader.

Galleri

Motorer

Astra G 

Astra G blev introduceret i 1998, og blev i 2004 efterfulgt af Astra H, men solgtes i en tid sideløbende med den efterfølgende model i bl.a. Danmark under navnet Astra Classic.

Nyt i forhold til forgængeren er bl.a. dieselmotorer med direkte indsprøjtning og en coupéversion.

Galleri

Motorer

Astra H 

Astra H afløste Astra G i 2004.

Nyt i forhold til forgængeren er bl.a. en coupé/cabriolet version og nye dieselmotorer med commonrail indsprøjtning, leveret af Fiat.

Galleri

Motorer

Astra J 

Astra C blev introduceret i 2009.

Astra K

Fodnoter

Eksterne henvisninger 

 Opel Danmark

 
Små mellemklassebiler
Forhjulstrukne biler
Biler introduceret i 1991
Biler fra 1990'erne
Biler fra 2000'erne
Biler fra 2010'erne
Stationcars